Marco Bernardi – Regista teatrale, ex direttore del Teatro Stabile di Bolzano
 Marco Bernardi – Calciatore, titolare nella Nazionale di calcio di San Marino